Eduard Nicka ist der Name folgender Personen:

* Eduard Nicka (Politiker, 1911) (1911–1972), österreichischer Politiker (NSDAP und FPÖ)
 Eduard Nicka (Politiker, 1945) (* 1945), österreichischer Lehrer und Politiker (FPÖ)